Boschplaat (Terschelling), natuurgebied op het waddeneiland Terschelling.
zandplaat die in 1959 samengroeide met Rottumerplaat, op de plaats van het verzwolgen waddeneiland Bosch (eiland).